La saison 2006-2007 du Championnat de Croatie de football est la  de la première division croate. 

Le championnat change de formule par rapport aux saisons précédentes : les 12 équipes sont regroupées au sein d'une poule unique où chaque formation rencontre trois fois ses adversaires, à domicile et à l'extérieur.

C'est le Dinamo Zagreb, champion de Croatie en titre, qui termine en tête du championnat après un parcours presque parfait (30 victoires sur 33 matchs). Le club remporte le  de champion de Croatie de son histoire et réussit un nouveau doublé Coupe-championnat en battant le NK Slaven Belupo en finale de la Coupe de Croatie.

Les 12 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

 NK Kamen Ingrad Velika a reçu une pénalité de 2 points pour des dettes impayées.

Matchs

Première phase 

|}

Seconde phase 
Lors de la seconde phase, les 12 équipes jouent une seule fois contre tous leurs adversaires selon un calendrier de déplacement déterminé en fonction du classement à la fin de la première phase.

|}

Barrage de promotion-relégation 
|}

 Le NK Zadar est promu en D1 tandis que NK Pula 1856 est relégué en deuxième division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Croatie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat de Croatie de football
Croatie
2006 en Croatie
2007 en Croatie